Geodromicus — род жуков из семейства стафилинид и подсемейства Omaliinae.

Систематика

Виды 
Некоторые виды:

Примечания 

Omaliinae
Роды жесткокрылых